Эдуа́рд Григоря́н:

 Григорян, Эдуард Арменакович — советский и российский актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1999). Актёр музыкально-драматического театра «Арлекин» под руководством С. Мелконяна (с 1977).
 Григорян, Эдуард Гагикович (род. 1987) — российский регбист.
 Григорян, Эдуард Грачиевич (род. 1936) — советский и армянский гастроэнтеролог.
 Григорян, Эдуард Григорьевич (1929—1988) — советский футболист и тренер.
 Григорян, Эдуард Маркленович (род. 1990) — российский кикбоксер. Чемпион Европы и России, бронзовый призёр чемпионата мира (2011).
 Григорян, Эдуард Рубенович (1937—2000) — советский и российский легкоатлет, тренер, спортивный функционер. Директор и главный тренер СДЮШОР МГФСО по лёгкой атлетике. Инициатор и организатор в 1994 году легкоатлетических соревнований среди юниоров «Звёзды XXI века», переименованных после его смерти в «Мемориал Эдуарда Григоряна».